A 2015-ös atlétikai világbajnokságon a női maratonfutás versenyszámát Pekingben rendezték. A győztes Mare Dibaba lett.

Eredmény

Jegyzetek

Források
  Döntő

2015-ös atlétikai világbajnokság